UNK steht für:
 „Resident of Kosovo to whom a travel document has been issued by the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo“, Nationalitätenangabe auf Platz 11–13 der zweiten Reihe von Machine Readable Travel Documents
 University of Nebraska at Kearney, siehe University of Nebraska

Unk steht für:
 Unk, US-amerikanischer Rapper und DJ
 Unk River, Fluss in Shropshire, Nebenfluss des Clun River

Abkürzung